Голощапов — фамилия; имеет женскую форму Голощапова.
 Голощапов, Александр Анатольевич (род. 1978) — украинский шахматист.
 Голощапов, Алексей Кириллович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Голощапов, Анатолий Данилович (род. 1927) — советский футболист.
 Голощапов, Василий Иванович (1865—1918) — русский генерал, кубанский казак, герой Первой мировой войны.
 Голощапов, Виктор Иванович (род. 1939) — советский футболист.
 Голощапов, Николай Михайлович — российский специалист-лепролог и иммунофармаколог.
 Голощапов, Сергей Иванович (1882—1937) — протоиерей, священномученик РПЦ.
 Голощапов, Сергей Николаевич (род. 1977) — глава Макеевки (от ДНР).

См. также 
 Голощапы — деревня в Опочецком районе Псковской области России.